Кашниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кашниково — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Кашниково — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.